Игры на выбывание группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации 2012 — это вторая стадия высшей группы регионального турнира Кубка Федерации в евро-африканской зоне. Участники первого раунда, разбитые на четвёрки, выявляют две лучшие и две худшие команды группы.

Результаты 

 сборные Великобритании и Швеции переходят в плей-офф Мировой группы II
 сборные Эстонии и Греции выбывают в группу II зоны Европа/Африка

Матчи

Игры за 1-4 места 

Австрия — Великобритания

Швеция — Польша

Игры за 5-8 места 

Болгария — Португалия

Венгрия — Румыния

Игры за 9-11 места 

Босния и Герцеговина — Хорватия

Сборная Израиля освобождена от матча в связи с недоукомплектованностью группы.

Игры за 12-15 места 

Эстония — Нидерланды

Греция — Люксембург

Ссылки 
 Официальный сайт 

Теннис
Теннис
Европа/Африка